A Florentin férfinév a latin Florentinus név rövidülése. Jelentése Florentia (ma Firenze) városából való. A város neve a latin florens (virágzó, tekintélyes) szóból származik. Női párja: Florentina. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
 szeptember 27. 
 november 10.

Híres Florentinek

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (F)
Férfikeresztnevek (F)
Latin eredetű magyar női keresztnevek